Peter Lackmann ist der Name folgender Personen:

* Peter Lackmann (Ratsherr) (1618–1686), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Peter Lackmann (Pastor) (1659–1713), deutscher Geistlicher und Liederdichter